Ущелье Месона () — ущелье в Греции.
Ущелье Месона находится в Иерапетре, в восточной части поселка Кавуси. Оно сравнительно маленькое, ведь протяженность его достигает 4 км и связывается с горным массивом Трипти. Время пересечения Месона — 1 час.
Ущелье довольно узкое, но ровное. Его прохождение требует немного скалолазания с веревками. На последнем участке пути стены ущелья резко меняют своё строение — становятся более высокими. Вода в нем бывает только зимой.
Желающие посетить это ущелье, без хорошей физической подготовки, могут прогуляться у входа в него.

Ссылки 
 
 

Ущелья Крита